Vladimir (voornaam): een jongensnaam van Slavische origine 

en tevens naar:
 Vorstendom Vladimir-Soezdal, een vorstendom van 1168 to 1389
 oblast Vladimir, een oblast van Rusland
 Vladimir (stad), een stad in Rusland, bestuurlijk centrum van de gelijknamige oblast
 Vladimir (Montenegro), een plaats in Montenegrijnse gemeente Ulcinj
 Vladimir (Roemenië), een plaats en gemeente in het Roemeense district Gorj
of naar
 Vladimirea, een familie van motten